A 20 404-es számú mellékút egy rövid, öt számjegyű mellékút Pest megyében, Göd közigazgatási területén.

Nyomvonala 
Az M2-es autóút 28+500-as kilométerszelvényénél lévő gödi csomópont négy átkötő ágának egyike: a 21 107-es útról vezet rá az M2-esre, Vác–Hont felé. Teljes hossza az országos közutak térképes nyilvántartását szolgáló kira.gov.hu adatbázisa szerint 348 méter.

Díjfizetés 
Mivel az M2-es autóút használata a 37/2007. (III.26.) GKM rendelet 2015. januári módosítása alapján teljes hosszában díjköteles – országos vagy Pest megyei e-matricával vehető igénybe –, ezért a ráhajtó útjaira, tehát erre az útra sem érdemes rákanyarodni előzetesen megváltott, érvényes matrica nélkül.

Források 
 kira.gov.hu, lekérdezés időpontja: 2019. április 15.

Jegyzetek

20404
Göd